Elias Vänskä (ur. 20 lipca 1996 w Lieksie) – fiński skoczek narciarski. Uczestnik zimowej uniwersjady (2017). Medalista mistrzostw Finlandii.

Przebieg kariery 
Vänskä zaczął uprawiać skoki narciarskie w wieku 6 lat. W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS zadebiutował w sierpniu 2012 w Kuopio, gdzie dwukrotnie plasował się w czwartej dziesiątce konkursów FIS Cupu. Rok później, w sierpniu 2013, zdobył pierwsze punkty zawodów tej rangi, zajmując 20. pozycję w 1. konkursie rozegranym w tym samym miejscu. We wrześniu 2013, w ramach letniej odmiany cyklu, zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując w Lillehammer lokaty w szóstej dziesiątce. W lutym 2015, w słabo obsadzonym konkursie FIS Cupu w Brattleboro po raz pierwszy zajął miejsce w czołowej dziesiątce zawodów tej rangi, plasując się na 9. pozycji.

Wiosną 2015 upadł na skoczni Puijo, doznając złamania żebra. 22 sierpnia 2015 w Kuopio zajął 28. lokatę w zmaganiach w ramach Letniego Pucharu Kontynentalnego, zdobywając swoje pierwsze punkty zawodów tego cyklu. W listopadzie 2015 był zgłoszony do konkursów Pucharu Świata w Ruce, jednak ostatecznie nie zadebiutował w zawodach najwyższej rangi, gdyż oba konkursy zostały odwołane (Vänskä oddał swoją próbę w rozpoczętym konkursie, jednak ze względu na warunki pogodowe zawody zostały odwołane po starcie 43 z 70 skoczków – Vänskä zajmował wówczas 31. lokatę). Pierwsze punkty zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego zdobył w grudniu 2016 w Ruce, gdzie plasował się w trzeciej dziesiątce (24. i 28.). 21 stycznia 2017 po raz pierwszy i jedyny uplasował się w drugiej dziesiątce zawodów tego cyklu, zajmując w Sapporo 19. miejsce. W lutym 2017 wystartował w zimowej uniwersjadzie – w konkursie indywidualnym zajął 28. lokatę, a w zmaganiach drużynowych, z fińskim zespołem (oprócz niego skakali w nim również Ossi-Pekka Valta i Riku Tähkävuori), był siódmy. W sezonie 2017/2018 zwyciężył w amerykańskim cyklu US Tour. W międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS po raz ostatni wystąpił w marcu 2019, zajmując 45. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem.

Vänskä jest medalistą mistrzostw Finlandii – w letnim czempionacie 2018 zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym, startując w barwach łączonego zespołu klubów Lieksan Hiihtoseura i Tampereen Pyrintö (oprócz niego skakali w nim Janne Korhonen, Niko Löytäinen i Ville Korhonen). Zimą 2019 zdobył brązowy medal indywidualnie na skoczni normalnej. Stawał również na podium juniorskich mistrzostw kraju.

W sierpniu 2019 ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty E. Vänskä na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1996